Die Liga Futebol Amadora Segunda Divisão 2017 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten osttimorischen Fußballliga. Die Saison begann am 18. Februar und endete am 26. August 2017.

Noch vor Ende der Saison standen die Aufsteiger in die Primeira Divisão 2018 fest. Dem DIT FC gelang aus der Gruppe A der direkte Wiederaufstieg und in der Gruppe B wurde Atlético Ultramar Erster und ist damit der erste Verein aus Manatuto in der ersten Liga. Atlético Ultramar gewann auch das Spiel um die Meisterschaft der Segunda Divisão gegen den DIT FC. Aus der Segunda Divisão mussten nach Ende der Saison der FC Café, Sport Dili e Benfica, der YMCA FC und ADR União de Timor ausscheiden.

Teilnehmende Mannschaften 
Vorjahresmeister war Cacusan CF, der zusammen mit FC Zebra in die Primeira Divisão aufstieg. Absteiger aus der Primeira Divisão waren der DIT FC und der Aitana FC.

Unbekannt ist, warum der FC Lalenok United aus Dili nicht, wie geplant antrat. Der im Oktober 2016 von Zenilda Gusmão, der Tochter des Politikers Xanana Gusmão, gegründete Verein hatte noch im Januar 2017 Vorbereitungsspiele gegen anderen Mannschaften gespielt. Auch der FC. Liquiçá war als potentieller Starter in der Saison 2017 im Gespräch. Stattdessen wurde über eine dritte Liga (Terceira Divisão) nachgedacht, bei der dann auch die Vereine FC Estudante Fitun Lorosae und FC. Imanuel mitspielen sollten. Diese und weitere Vereine wurden schließlich am 20. April 2017 offiziell registriert, um in einem Qualifikationsturnier im Mai 2017 sich für die Liga Futebol Amadora Segunda Divisão 2018 zu qualifizieren.

Die Auslosung der Gruppen für die Segunda Divisão der Saison 2017 fand am 28. Februar statt. Der DIT FC und der FC Nagardjo trugen am 7. März das Eröffnungsspiel der Saison im Municipal Stadion aus. Der FC Nagardjo gewann mit 3:0 gegen den Absteiger aus der ersten Liga.

Beim Rückspiel zwischen dem FC Café und dem Kablaki FC kam es nach dem 1:2 Führungstreffer für Kablaki zum Eklat, als die Spieler nach einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters in der 78. Minute das Spielfeld verließen. Das Spiel wurde dem Reglement nach zugunsten Kablakis gewertet. Das Spielergebnis entschied auch, welche der beiden Mannschaften aus der Segunda Divisão absteigen muss.

Spielstätte 
 Folgendes Stadion wird zur Austragung der Spiele genutzt werden:

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Tabelle 
Am Ende der Saison werden vier Mannschaften aus der Segunda Divisão ausscheiden. Sie werden durch drei Mannschaften ersetzt, die in einem Qualifikationsturnier im Mai 2017 für die Segunda Divisão 2018 ermittelt werden.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um die Meisterschaft 
Am 22. September 2017 trafen die beiden Gruppensieger in Dili in einem Spiel aufeinander um den Meister der Segunda Divisão zu ermitteln.

|}

Weblinks 
 Saison 2017 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017